Covington számos település neve az USA-ban:
 Covington (Georgia)
 Covington (Indiana)
 Covington (Kentucky)
 Covington (Louisiana)
 Covington (Michigan)
 Covington (New York)
 Covington (Ohio)
 Covington (Tennessee)
 Covington (Texas)
 Covington (Virginia)
 Covington (Washington)
 USA-beli megyék
 Covington megye (Alabama)
 Covington megye (Mississippi)
 Covington Township, Pennsylvania

Létezik még ilyen is: Fort Covington, New York.

Covington néhány egyesült királyságbeli település neve is:
 Covington (Huntingdonshire)
 Covington (Lanarkshire)
 Covington (Wiltshire)

Covington vezetéknevű emberek
 Bucky Covington, énekes, 8. helyezett az American Idol showban
 Chet Covington, Major League Baseball pitcher
 Wes Covington, Major League Baseball outfielder
 Julie Covington, zenész
 Michael Covington, tudós
 Syms Covington, Charles Darwin asszisztense
 William Jacob Covington, First district court clerk of the Camp County, Texas.
 Hayden C. Covington, jogász
 Meranda L. Covington, színész
 Henry Covington, gépkocsi-designer

Kapcsolódó szócikkek 
 Covington & Burling, egy jogászcég